Патті Фендік і Мередіт Макґрат були чинними чемпіонками, але цього разу брали участь з в парі з іншими партнерками, Фендік з Мері Джо Фернандес, а Макґрат з Ренне Стаббс.

Макґрат Стаббс у першому колі поступились парі Ніколь Брандтке і Крістін Редфорд.

Фендік і Фернандес у фіналі програли парі Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна з рахунком 7–5, 2–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Мередіт Макґрат /  Ренне Стаббс (1-ше коло)
 Барбара Ріттнер /  Маріанн Вердел (1-ше коло)
 Патті Фендік /  Мері Джо Фернандес (фінал)

Сітка

Посилання 
 Peters International 1995 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд